Il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS 2021 è stata l'ottava stagione del GT World Challenge Europe. La stagione è iniziata a Monza il 18 aprile ed è terminata a Barcellona il 10 ottobre. La stagione è stata composta da 10 eventi: 5 eventi Sprint Cup e 5 eventi Endurance Cup, oltre a 2 giorni di test.

Calendario 
Il calendario provvisorio è stato pubblicato il 4 settembre 2020 con due turni non confermati.
Il calendario è stato aggiornato il 23 ottobre 2020, con il calendario definitivo pubblicato l'11 dicembre 2020..
Il round di Brands Hatch è stato riprogrammato da maggio ad agosto.

Team e Piloti

Risultati e classifiche

Risultati 
Il grassetto indica il vincitore assoluto.

Sistema di punteggio 
I punti del campionato vengono assegnati per le prime dieci posizioni di ogni gara. Il poleman riceve anche un punto e le iscrizioni devono completare il 75% della distanza di gara dell'auto vincitrice per essere classificato e guadagnare punti. I singoli piloti sono tenuti a partecipare per un minimo di 25 minuti per guadagnare punti campionato in qualsiasi gara.

Punti Sprint Cup

Punti Endurance Cup

Punti Paul Ricard

Punti 24 Ore di Spa 
I punti vengono assegnati dopo sei ore, dopo dodici ore e al traguardo.

Classifica piloti

Complessiva 

† Ingresso su invito, nessun punto segnato.

Pro-Am Cup

Silver Cup

Classifica Team

Complessiva 

n Fanatec Points Boost.

Pro-Am Cup 

n Fanatec Points Boost.

Note 

Stagioni di GT World Challenge Europe
Serie e competizioni motoristiche nel 2021